RKD je lahko kratica za:

 Register kulturne dediščine Slovenije
 Nizozemski umetnostnozgodovinski inštitut (uradno nizozemsko RKD–Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis)